Ваве, уауэ (), вавы, уауы (амх. ዋው) — буква эфиопского алфавита геэз, обозначает звонкий губно-губный /v/.

  ወ  — ваве геэз вэ
  ዉ  — ваве каэб ву
  ዊ  — ваве салис ви
  ዋ  — ваве рабы ва
  ዌ  — ваве хамыс ве
  ው  — ваве садыс вы (в)
  ዎ  — ваве сабы во

Эфиопское письмо